Села:
 Баштанівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Баштанівка — Одеська область, Татарбунарський район